Никола Георгиев Венедиков, известен като Сапунджията, е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Венедиков е роден в 1859 година в разложкото село Баня, Османската империя. Произхожда от големия род Венедикови. По професия е сапунджия. Участва в Кресненско-Разложкото въстание. Влиза във ВМОРО и снабдява четите с оръжие и боеприпаси чрез куриери от София през Самоков за Бели Искър, Демир капия, Якоруда, Баня, Банско, Мехомия. Изпълнява смъртната присъда, издадена от ВМОРО, на управника на Мехомия Ибиш ага и се укрива се в Якоруда, а след това през Грънчар и Демир капия бяга в България в Самоков при роднини. След три години се връща в Баня, взема годеницата си Янка Котупанова, с която се венчава и двамата заживяват в Самоков на улица „Арда“ № 11, в района до някогашната Чамурлийска воденица. Синът му Георги Венедиков също е деец на ВМОРО.

Умира на 4 април 1917 година.

На 12 февруари в Основно училище „Христо Максимов“ в Самоков е осветена паметна плоча на Никола и Георги Венедикови.

Родословие

Бележки 

Родени в Баня
Починали в Самоков
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Никола
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Терористи на ВМОРО
Български имигранти от Македония в Самоков